

Carriera
Il 2 giugno 2021 annuncia il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Brighton: 2010-2011

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi